НХЛ в сезоне 1927-1928 — стал 11-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Рэйнджерс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1927 год в спорте
 1928 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1927 год в хоккее
1928 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1927 году
Спорт в Канаде в 1928 году